Окръг Бенсън () се намира в североизточната част на Северна Дакота с площ 3727 km², и население 6936 души (2017).

Население

Източници 

Окръзи в Северна Дакота